Die Snookerweltmeisterschaft 1948 war ein Turnier, das in der Leicester Square Hall in London, England ausgetragen wurde.

Im Finale standen sich erneut der Schotte Walter Donaldson und der Engländer Fred Davis gegenüber. Anders als im Vorjahr konnte Davis mit einem Sieg von 84:61 den ersten von acht Weltmeistertiteln erobern.

Das höchste Break, mit 109 Punkten, erzielte ebenfalls Davis.

Hauptrunde

Qualifikation 

Anmerkungen
 *1 kl = kampflos gewonnen

Einzelnachweise 

1948
Snookerveranstaltung 1948
Billardturnier in London
Sportveranstaltung in der City of Westminster